«Поколение игры „Doom“» () — кинофильм Грегга Араки, второй фильм из «апокалиптической трилогии для тинэйджеров», включающей «Полный п.» и «Нигде».

Так как за Араки закрепился ярлык режиссёра гей-фильмов, картину предваряет шутливый титр «Гетеросексуальный фильм Грегга Араки». Выражение «Поколение DOOM» в России имеет значение «проклятое поколение».

Сюжет 
Фильм начинается со сцены, когда главная героиня, 18-летняя Эми Блю (Роуз Макгоун), раздражённо говорит, что лучше бы сожгли тот клуб, где проходит концерт, ибо все скучно. Позже она и её парень, простодушный и обаятельный Джордан (Джеймс Дювал), пытаются заняться сексом в машине Эми. Эми признаётся Джордану в любви, но их интимную сцену прерывает драка местных хулиганов, один из которых, невероятно сексуальный Ксавье (Джонатон Шек), сбегает на машине Эми, чему та отнюдь не рада.
Позже компания останавливается у дешёвого магазина, чтобы поесть, где поведение Эми заставляет хозяина забегаловки достать ружьё. У ребят не оказывается денег и китаец-хозяин всерьёз им угрожает. В результате потасовки Ксавье отстреливает китайцу голову и грабит магазин. Голова ещё некоторое время издаёт звуки и извергает рвотную массу. Позже пара остаётся на ночь в дешёвом отеле, где Ксавье узнаёт, что жена хозяина закусочной в порыве эмоций убила себя и своих детей. У полиции есть зацепка — серёжка Джордана, оставленная на месте преступления.
Эми и Джордан впервые занимаются сексом в ванной, глядя на них, Ксавье мастурбирует и глотает собственную сперму. Тройка едет поужинать в дешёвую закусочную, где парень на раздаче признаёт в Эми свою возлюбленную «Солнышко», Эми его, конечно, отвергает в жёсткой форме. Умственно неполноценный Бартоломью решает убить Эми, чтобы она не досталась никому. Ночью Ксавье снова мастурбирует, глядя на Эми, и они занимаются петтингом и вагинальным сексом. Среди ночи на них нападает Бартоломью с навязчивой идей вернуть Эми. Ксавье отстреливает ему руку, и они уезжают.
Утром Ксавье намекает Джордану, что у них с Эми был секс, Эми в истерике все отрицает, боясь самого факта измены. Джордан говорит, что ему все равно, спит ли она с Ксавье. Потом в очередном дешёвом баре местная посетительница Брэнди признаёт в Эми свою бывшую любовницу «Конфетку». В результате драки в баре Брэнди втыкает саблю в член охраннику бара и говорит, что убьёт Эми.
Ребята останавливаются в очередном мотеле. Эми и Джордан снова занимаются сексом, а Ксавье мастурбирует в ванной. Позже Эми занимается сексом с Ксавье, пока Джордан, вернувшись с прогулки, мастурбирует глядя на них из окна.
Позже Ксавье предлагает Джордану и Эми групповой секс. Развиваю данную идею по дороге, ребята случайно сбивают и убивают бродячую собаку, от чего у Эми портится настроение и они останавливаются в магазине музыкальных дисков, где один из посетителей, Джордж, признаёт в Эми свою возлюбленную Бэмби. Ночью ребята останавливаются в сарае, где есть только кровать. Эми по очереди занимается анальным сексом сначала с Ксавье, а потом с Джорданом, а потом они занимаются групповым сексом. На них нападают неонацисты из магазина. Они связывают Ксавье и Джордана и пытаются изнасиловать Эми статуей мадонны на американском флаге. Позже они кастрируют Джордана и засовывают его член ему в рот. В это время Эми освобождается и убивает секатором Джорджа. Она сбегает с Ксавье, оставляя Джордана умирать.
Финальная сцена — Эми с Ксавье едут в никуда, Ксавье предлагает Эми чипсы, Эми безразлично курит очередную сигарету и молча крутит руль.

Отзывы 

Фильм «Поколение игры „Doom“» получил неоднозначные отзывы. Сайт Rotten Tomatoes, обобщив отзывы широкого круга критиков, дал фильму рейтинг 47 % на основе 34 обзоров. Роджер Эберт дал фильму «ноль звёзд». Рикки да Консейсау назвал «Поколение игры „Doom“» лучшим фильмом из «апокалиптической трилогии для тинейджеров» и сказал, что это крупный художественный скачок Г.Араки, который «связывает стилизацию научной фантастики, нигилистическое роуд-муви, подростковую тоску и свой собственный комментарий к порочности современной Америки». Он высоко оценил сценографию, освещение, рейтинг и игру актрисы Роуз Макгоун, которая создаёт образ матерящейся аморальной роковой женщины, сидящей на метамфетаминах и наркотиковой диете.

В ролях

Саундтрек

Примечания

Ссылки 

 Young, Beautiful, and F***ed: A conversation with Gregg Araki and other members of The Doom Generation

Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1995 года
Фантастические фильмы 1995 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1995 года